Лос Ембудос има више значења:

 Лос Ембудос (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ембудос (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику